Torton bezeichnet:

 Tortonium, in der Erdgeschichte die fünfte Stufe des Miozäns

Torton ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn Torton Beck (* 1933), amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Jean Torton, (* 1942), belgischer Comiczeichner, siehe Jeronaton